Paralosa Roule, 1925 – synonim rodzaju ryb Alosa
 Paralosa Bleeker,1868 – synonim rodzaju ryb Sardinella